Claudio Coccoluto (1962-2021) – disc jockey italiano.
Giovanni Coccoluto (1993) – velista italiano.
Pietro Coccoluto Ferrigni (1836-1895) – scrittore, avvocato e patriota italiano.
Salvatore Coccoluto (1978) – scrittore, saggista e critico musicale italiano.